Aleksandar Živković (1912), Joegoslavisch/Kroatisch voetballer
Aleksandar Živković (1977), Joegoslavisch/Servisch voetballer